L'adjectif freestyle ( « style libre », traduit « figures libres » pour le sport) est utilisé pour décrire une activité,  souvent individuelle, pour laquelle un participant est libre de choisir son style en s'affranchissant des règles qui encadrent en principe la discipline considérée. Il s'applique à un certain nombre d'activités :

Musique et divertissement 
 Freestyle, genre musical des années 1980, aussi appelé latin freestyle ou latin hip-hop
 Freestyle, couplet unique de rap où rapidité, inventivité et technicité sont de mise.
 Freestyle Fellowship, groupe américain de rap
 Freestyle!, une série télévisée américaine (1978-1981)
 Freestyle, film français réalisé par Caroline Chomienne et sorti en 2002.

Sport 
 BMX freestyle, discipline de vélo
 Freestyle Ball, mélange de foot, de basket et d'acrobaties
 Football freestyle
 Motocross freestyle, sport motocycliste
 Jet-ski freestyle, sport de motomarine
 Skateboard freestyle, discipline de skateboard
 Ski freestyle, appellation du ski acrobatique par la FIS depuis la fin des années 1990
 Snowboard freestyle, discipline de snowboard
 Trottinette freestyle, discipline de trottinette

Autres 
 Freestyle Music Park, parc d'attractions sur le thème de la musique situé à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, aux États-Unis
 Razor Freestyle Scooter, jeu vidéo de sport de glisse sorti en 2000
 Reebok Freestyle, chaussure de sport introduite en 1982 et conçue pour les exercices de fitness et d’aérobic
 Freestyle Script, une police de caractères.

Références 

Homonymie